Anahola bezeichnet:
 Anahola Bay, eine Bucht auf Hawaii
 Anahola (Hawaii), eine Ortschaft auf Hawaii
 Anahola Stream, ein Fluss auf Hawaii